The Days of Grays — шестой студийный альбом финской пауэр-метал-группы Sonata Arctica, выпущен в Финляндии 16 сентября 2009 года на лейбле Nuclear Blast. 18 сентября альбом вышел в Европе, а 20 числа в Северной Америке.

История 
Песня «Flag In The Ground», выпущенная также синглом, является переработанной версией песни «BlackOut» с демоальбома группы Friend ’till the End, записанного в 1996 году. Тони Какко переписал текст и заменил музыку на более современную, чтобы композиция вписывалась в общую стилистику альбома, но и не потеряла своего первоначального вида. Другие песни — это либо не вошедшие работы в альбом Unia, либо песни, написанные во время тура в поддержку Unia. Гитарные соло встречаются в композициях «Deathaura», «Flag in the Ground», «Breathing», «The Truth Is Out There» и в бонус-треке «Nothing More».

Изначально планировалось назвать альбом «Deathaura», как одну из песен. Когда Тони Какко играл в World of Warcraft с друзьями, один из них предложил назвать альбом The Days of Grays, другим участникам группы оно понравилось. Название стало официальным.

Список композиций

Чарты

История релизов

Участники записи

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен
 

Альбомы Sonata Arctica
Альбомы Nuclear Blast Records